Isidrogalvia är ett släkte av kärrliljeväxter. Isidrogalvia ingår i familjen kärrliljeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärrliljeväxter
Isidrogalvia